Die 47. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 27. Juli bis zum 2. August 1953 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Die Veranstaltung fand dieses Mal eine Woche eher statt als im Vorjahr und ging damit einer Terminkollision mit dem gleichfalls in Hamburg stattfindenden Deutschen Turnfest aus dem Wege.

Die inzwischen verheiratete US-amerikanische Dreifachsiegerin des Vorjahres Dorothy Knode konnte sowohl den Titel im Einzel als auch im Doppel mit ihrer britischen Partnerin Joy Mottram verteidigen. Im Mixedendspiel verlor Joy Mottram an der Seite von Jean Borotra gegen ihren Ehemann Tony Mottram, der mit seiner Landsfrau Pat Ward angetreten war.

Das Herrenfinale gewann der US-Amerikaner Budge Patty, der im Turnier ohne Satzverlust blieb. An der Seite von Gottfried von Cramm war er auch im Herrendoppel erfolgreich gegen die beiden Österreicher Alfred Huber und Hans Redl. Redl hatte im Krieg einen Arm verloren.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 25. Juli bis 3. August 1953, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, VII. Jahrgang, Heft 13 (1. August-Ausgabe 1953)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1953